Rångsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rångsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (14,9 ha)
Rångsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (47,8 ha)
Rångsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (21,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn